Васи́лий Генна́дьевич Воло́дин (; род. 15 апреля 1979 года, с. Корсунка, Тальновский район, Черкасская область) — украинский государственный служащий, с 11 июня 2020 по 
8 февраля 2022 год — глава Киевской областной государственной администрации.

Биография 
В 2001 году получил высшее образование, закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности «Международные отношения», квалификация «Специалист по международным отношениям. Переводчик».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности частного предприятия «Укрфермерпостач» в Киеве. В 2003—2004 годах — заместитель директора ООО "Торговый дом «Дивико» и ООО "Группа компаний «УКРАГРО» (по совместительству) в Киеве.

В марте 2004 года начал государственную службу с должности главного специалиста отдела по вопросам налогообложения управления по вопросам налогообложения и внешнеэкономической деятельности Департамента финансового законодательства Министерства юстиции Украины, где проработал до 2006 года на различных должностях.

С 2006 по 2010 год работал в . Занимая должности от заместителя начальника Юридического управления — начальника отдела финансового законодательства и развития рынков капитала до директора Юридического департамента Государственного агентства.

В 2010 году стал заместителем генерального директора Государственного предприятия «Государственная инвестиционная компания», в 2011 году — заместителем председателя Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Украинский банк реконструкции и развития». С 2012 по 2019 годы занимал должность директора Департамента правового обеспечения .

До 20 декабря 2019 года — исполняющий обязанности генерального директора ГП «Электронмаш».

С 20 декабря 2019 года — заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

 от 11 марта 2020 года № 76/2020 на Володина Василия Геннадьевича временно возложено исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации.

Семья 
Женат. Имеет двоих детей.

Звания и награды 
Заслуженный юрист Украины (2016). Дважды награжден государственными наградами — Благодарностью Премьер-министра Украины и .

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Львовского университета
Председатели Киевской областной государственной администрации
Государственные секретари органов исполнительной власти Украины